Синдел:
 Синдел — село в Болгарии;
 Синдел — мыс на острове Смоленск (Ливингстон);
 Синдел — персонаж компьютерной игры Mortal Kombat.